World Rally Championship (также известный как WRC и WRC 2001) — раллийная гоночная игра для консоли PlayStation 2. Первая раллийная игра, получившая официальную лицензию Чемпионата мира по ралли FIA и основанная на сезоне WRC 2001 года.

Особенности 
В WRC участвует 21 гонщик, представляющий 7 команд и присутствуют все 14 площадок сезона. Режимы игры включают быстрое ралли, одиночное ралли, чемпионат и испытание на время. Каждый автомобиль сделан примерно из 8000 полигонов. Есть также читы, которые сделают игру смешнее (Гелиевый штурман, Психоделические эффекты, Вид под водой, Отсутствие шасси и Низкая гравитация).

Критика 

World Rally Championship получил «благоприятные» отзывы, согласно агрегатору Metacritic. В Японии, где игра была портирована и опубликована Spike 14 марта 2002 года, Famitsu дал ей оценку 35 из 40. GameSpot назвал её второй лучшей видеоигрой апреля 2002 года.

Примечания

Ссылки 
 World Rally Championship на MobyGames

Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры только для PlayStation 2
Игры для PlayStation 2
Компьютерные игры 2001 года
World Rally Championship (серия игр)